een taal in Nigeria, zie Igbo (taal)
 een volk in Nigeria, zie Igbo (volk)

In plaats van Igbo wordt ook wel ibo geschreven.